Об'єкти NGC
Візничий (сузір'я)
Галактики